Tento seznam zahrnuje dokončené stavby ve Spojeném království, které mají výšku nejméně 100 metrů (330 ft). Výška nezahrnuje stožáry a další prvky přidané po dokončení stavby. (akutualizováno duben, 2018)

Reference 

Seznamy nejvyšších staveb
 
Seznamy výškových budov